Avilés (comarca), een Spaanse comarca van Asturië
Avilés (stad), de hoofdstad van die comarca

Personen met de achternaam Avilés
José María Avilés, een Ecuadoraans politicus
Lucho Avilés, een Uruguayaanse showmaster
Raúl Avilés, een Ecuadoraans voetballer